A Birodalom ügynöke (Agent of Empire): A Star Wars univerzumban játszódó, két történetből álló képregény sorozat 2011. december és 2013. február között képregény füzetekben, 2012. novembere és 2013. augusztusa között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Birodalom ügynöke történetei 3 és 0 évvel az Új remény eseménye előtt játszódnak.

Dark Horse Comics

Vasfogyatkozás

Hard Targets

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Empire Volume 6

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények